I. Ulászló néven négy uralkodót ismerünk. Az Ulászló név a szláv Vladislav (cseh) illetve Władysław (lengyel) nevek magyarításából származik. Lengyelországban és Csehországban az első ilyen néven uralkodó Piast illetve Přemysl uralkodót, Magyarországon a Jagelló-házi III. Ulászlót nevezzük így.

 I. Ulászló – Vladislav I, Csehország fejedelme (1109–1117; 1120–1125)
 I. Ulászló – Władysław I Herman, Lengyelország fejedelme (1079–1102)
 I. Ulászló – magyar (1440–1444) és lengyel király (1434–1444), Lengyelországban Władysław III (posztumusz melléknevén Warneńczyk, azaz Várnai) néven.
 I. László havasalföldi fejedelem, más néven I. Vladiszláv vagy Vlaicu Vodă (1325–1377))